

Суслово — село, Бірський район, Башкортостан
 Суслово — присілок, Макушинський округ, Курганська область
 Суслово — село, Мамонтовський район, Алтайський край
 Суслово — село, Маріїнський округ, Кемеровська область